Kolnica peut faire référence à :

Toponymie 
En Pologne

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kolnica, localité du powiat de Turek ;
 Kolinca, localité du powiat de même nom.

 dans la voïvodie d'Opole :
 Kolnica, localité du powiat de Brzeg.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Kolnica, village dans le powiat d'Augustów.